Modernisme kan have flere betydninger:

 Modernisme (kunst) – betegnelsen for en overordnet kunstperiode, der har sin oprindelse i moderniteten.
 Modernisme (katolicisme) – eller "reformkatolicisme", en strømning inden for katolicismen fra slutningen af 1800-tallet

Se også 
 Modernitet
 Moderne

Eksterne henvisninger 
 Betegnelsen "modernisme" anvendes inden for mange forskellige områder.